Västra station kan syfta på:

Sverige
Karlshamns västra
Lunds västra
Malmö västra
Norrköpings västra 
Sundsvalls västra
Söderhamns västra 
Östersunds västra

Kina
 Pekings västra järnvägsstation

Ungern
 Nyugati pályaudvar, Västra station i Budapest

Järnvägsstationer i Sverige